Pegaz može značiti:

 Pegaz, krilati konj iz grčke mitologije
 Pegaz (zviježđe), zviježđe sjevernog neba